Gang bang (engelsk slang för gruppsex) är en engelsk term som skildrar en sexuell aktivitet där en person är i centralt fokus bland flera deltagare. Vanligtvis är den personen den enda individen i akten av det könet och gang bang består oftast av fler än tre individer. Inom pornografin åsyftar termen vanligtvis på kvinnan som är i fokus; en man med flera kvinnor kan bli syftad till "reverse gang bang" (på svenska: omvänd gang bang). Termen är förknippad med pornografiindustrin och skildrar oftast en iscensatt aktivitet där en kvinna har sex med flera män i följd. Bukkake är ett japansk pornografiskt begrepp som just fokuserar på en central person som blir ejakulerad på av män.

Utövning 
Gang bang är inte definierade av antalet personer som deltar utan oftast av att den involverar fler än tre personer och ibland så ofta som ett dussin eller än fler. I kontrast, är tre personer som engagerar i en sexuell aktivitet åsyftad till trekant och fyra deltagande personer till så en kallad fyrkant. Även om deltagarna i en gang bang kan vara bekanta, är spontaniteten och anonymiteten av deltagarna oftast en del av dess attraktion.

Se även
Bukkake
Gokkun
Gruppsex
Orgie

Referenser

Externa länkar 

Pornografiska termer
Sexualtekniker